Yoneda ist der Familienname folgender Personen:

 Kazunori Yoneda († 2012), japanischer Volleyballtrainer
 Masayoshi Yoneda (* um 1950), japanischer Jazzmusiker
 Nobuo Yoneda (1930–1996), japanischer Mathematiker und Informatiker
 Shun'ya Yoneda (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yōko Yoneda (* 1975), japanische Synchronschwimmerin
 Yūko Yoneda (* 1979), japanische Synchronschwimmerin